Ти́шин — русская фамилия. Имеет женскую форму Тишина.

Известные носители:
 Тишин, Александр Метталинович — российский физик, д.ф.-м.н., профессор физического факультета МГУ им М. В. Ломоносова, вице-президент Магнитного общества РФ, член секции магнетизма Объединенного совета РАН по физике конденсированных сред. 
 Тишин, Анатолий Васильевич (1925—2017) — советский военный экономист, генерал-лейтенант.
 Тишин, Аркадий Петрович (1914—1995) — советский театральный актёр, народный артист РСФСР.
 Тишин, Борис Иванович (1929—1980) — советский боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр 1952 года.
 Тишин, Василий Григорьевич (1775—1852) — русский генерал, участник Отечественной войны 1812 года.
 Тишин, Владислав Семёнович (1937—2012) — советский и российский тренер по лыжным гонкам.
 Тишин, Николай Иванович (1907—1938) — марийский советский поэт, прозаик, журналист, педагог, член Союза писателей СССР.
 Тишин, Пётр Владимирович (род. 1976) — российский шахматист, гроссмейстер (2002).

См. также 
 Тишина (значения)